Ел Техабан има више значења:

 Ел Техабан (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Техабан (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Техабан (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Техабан (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Техабан (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Техабан (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Техабан (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техабан (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Техабан (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Техабан, Техабан де Камоу (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Техабан, Немесио Васкез (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Техабан (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику